Mende jezik može označavati:
Mende (jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Sijera Leone
Mende (sepički jezik), papuanski jezik iz Papue Nove Gvineje